

Geografia 
 Jilin – importante città-prefettura della Manciuria meridionale (Cina) sulle rive del fiume Songhua.
 Jilin – provincia della Cina localizzata nella parte nordorientale del paese.

Animali 
 Jilin – razza di cavallo da traino e da sella originario della provincia di Jilin.

Astronomia 
 Jilin – gruppo di satelliti artificiali cinesi sviluppati dalla società Chang Guang Satellite Technology.

Persone 
 Xu Jilin – storico cinese.
 Zhang Jilin – giocatore di scacchi cino-australiano.

Sport 
 Jilin Northeast Tigers – società cestistica cinese fondata nel 1938 e con sede a Changchun, in Cina.
 Jilin Samsung –  precedente nome della squadra di calcio cinese Yanbian Fude Zuqiu Julebu fondata nel 1955 con sede a Yanji.

Teatro 
 Jilin – forma di opera teatrale cinese popolare nella provincia di Jilin.

Televisione 
 Jilin Television – televisione cinese che copre le aree della città di Changchun e della provincia di Jilin.